Dit is een lijst van Formule 1 Grand Prix-overwinningen door Lewis Hamilton.

 Grand Prix-overwinningen 

Legenda:
 # – Overwinningsnummer; voorbeeld, "1" staat voor Hamiltons eerste Grand Prix-overwinning.
 Race – Racenummer; voorbeeld, "1" staat voor de eerste race waar Hamilton aan heeft deelgenomen
 Grid – De startpositie op de grid waar Hamilton de race begon.
 Verschil – Verschil met de tweede plaats, in minuten:seconden.millisecondenGrand SlamWereldkampioen'''

Zie ook 
 Lijst van Formule 1 Grand Prix-winnaars

Hamilton